Une nuit sur le mont Chauve est une pièce symphonique écrite par Modeste Moussorgski en 1867.
 Une nuit sur le mont chauve est un court-métrage d'animation français de Alexander Alexeieff et Claire Parker, réalisé en 1933.
 Une nuit sur le mont Chauve - Ave Maria, séquence de Fantasia (1940) de Walt Disney.